La Lega Pro 2016-2017 è stata la 3ª edizione del campionato italiano di calcio di Lega Pro, che, per ragioni di partnership, prende il nome di Lega Pro per UNICEF. In questa stagione le squadre partecipanti tornano ad essere 60, divise in tre gironi da 20 squadre ciascuno, dopo che nell'edizione precedente si erano ridotte a 54 per insufficiente numero di società ripescabili. La stagione regolare è cominciata il 27 agosto 2016 per concludersi il 7 maggio 2017. Non si sono iscritte al campionato la  (retrocessa dalla Serie B), il , il , il  e lo Sporting Bellinzago (promosso dalla Serie D). Queste 5 vacanze d'organico si sono aggiunte alle 6 ereditate dalla stagione 2015-2016 ed è stato pertanto necessario il ripescaggio dalla Serie D di ben 10 società: le retrocesse , ,  e  (ex Lupa Castelli Romani) nonché , , , ,  e , oltre alla riammissione del . In questa stagione viene adottata una storica innovazione regolamentare: l'introduzione del numero di maglia fisso per i calciatori, con l'aggiunta del cognome sul retro della divisa, come già avviene dal 1995 in Serie A e in Serie B.

Stagione

Regolamento

Promozioni 
Le squadre classificate al primo posto dei tre rispettivi gironi saranno promosse in Serie B. Ad esse si aggiungerà la vincente dei play-off, ai quali, a partire da questa stagione, parteciperanno 28 squadre e non più 8, come invece era previsto nelle prime due stagioni della nuova Lega Pro a divisione unica.

Play-off
La partecipazione ai play-off è consentita alle squadre che, a conclusione del campionato, si sono classificate dal secondo al decimo posto nei tre gironi A, B e C, oltre alla squadra che risulta vincitrice della Coppa Italia di Lega Pro.

Lo svolgimento delle gare di play-off si articolerà attraverso tre distinte fasi, con condizioni di accesso determinate come segue:
Prima fase;
Seconda fase;
Final Eight.

Prima fase
Alla Prima fase accedono le 24 squadre classificate dal terzo al decimo posto di ciascun girone. Essa si svolgerà attraverso la disputa di una gara unica ospitata dalla squadra meglio classificata al termine della stagione regolare secondo i seguenti accoppiamenti:
la squadra terza classificata affronterà la squadra decima classificata del medesimo girone;
la squadra quarta classificata affronterà la squadra nona classificata del medesimo girone;
la squadra quinta classificata affronterà la squadra ottava classificata del medesimo girone;
la squadra sesta classificata affronterà la squadra settima classificata del medesimo girone;

In caso di parità di punteggio al termine del tempo regolamentare, acquisirà l’accesso alla Seconda fase la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.

Seconda fase
Nella Seconda fase partecipano 16 squadre così identificate: le 3 seconde dei gironi del campionato; le 12 squadre vincitrici degli incontri della Prima Fase (4 per ogni girone) e la squadra vincitrice della Coppa Italia di Lega Pro.

La vincitrice della Coppa Italia di Lega Pro sarà sempre ammessa alla Seconda Fase dei playoff, a meno che: vinca il proprio girone e quindi ottenga la promozione diretta in Serie B; si classifichi all'ultimo posto nel girone e quindi venga retrocessa direttamente in Serie D; si classifichi in una posizione che comporta la partecipazione ai play-out. 
In caso di ricorrenza di tali ipotesi, sarà designata l’altra squadra finalista e, nell'ulteriore ricorrenza per quest'ultima di una delle condizioni preclusive di cui sopra, l’accesso alla Seconda fase sarà consentito alla squadra terza classificata nei vari gironi che avrà ottenuto il maggior numero di punti (in caso di parità si prenderà in considerazione il maggior numero di vittorie, il maggior numero di reti segnate e, in ultimo, la minor media età tra i calciatori impiegati). In tale caso, ai fini della individuazione delle otto squadre della prima fase, si prenderanno in considerazione le squadre classificate dal quarto all'undicesimo posto nel girone in cui ha militato la terza classificata che beneficia dell’accesso diretto. Analogamente si procederà nella ipotesi in cui la vincente della Coppa Italia o la perdente della finale di Coppa Italia (se la vincente è preclusa) abbiano acquisito alla fine delle stagione regolare il diritto alla partecipazione ai play off della Prima Fase.

Gli accoppiamenti della Seconda Fase sono predeterminati e prevedono i seguenti otto incontri:

 2° classificata girone A vs vincente 5° - 8° girone C
 2° classificata girone B vs vincente 6° - 7° girone A
 2° classificata girone C vs vincente 6° - 7° girone B
 vincitrice Coppa Italia vs vincente 6° - 7° girone C
 vincente 3° - 10° girone A vs vincente 4° - 9° girone C
 vincente 3° - 10° girone B vs vincente 5° - 8° girone A
 vincente 3° - 10° girone C vs vincente 5° - 8° girone B
 vincente 4° - 9° girone A vs vincente 4° - 9° girone B

La Seconda Fase si svolgerà con gare di andata e ritorno, con quest’ultima in casa della meglio classificata al termine della stagione regolare. In caso di parità di reti complessive dopo la gara di ritorno, acquisirà l’accesso alla Fase di Final Eight la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare; nell’ipotesi in cui le squadre si fossero classificate nella medesima posizione al termine della stagione regolare, si qualificherà alla Final Eight quella che avrà ottenuto il maggior numero di punti (in caso di parità di punti si prenderà in considerazione il maggior numero di vittorie, il maggior numero di reti segnate e, in ultimo, la minor media età tra i calciatori impiegati).

Final Eight
Alla fase cosiddetta Final Eight partecipano le 8 squadre vincenti gli incontri della Terza Fase, inserite in un tabellone e accoppiate mediante sorteggio. Il tabellone prevedrà anche le semifinali e la finale. Il tutto sarà così articolato:
i confronti valevoli quali Quarti di finale saranno disputati in gare di andata e ritorno. In caso di parità, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.
i confronti valevoli quali Semifinali saranno disputati in gara unica ed in campo individuato dalla Lega Pro. In caso di parità, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.
la finale sarà disputata in gara unica ed in campo individuato dalla Lega Pro. In caso di parità, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.

Retrocessioni 
Sono previste 9 retrocessioni in Serie D, tre per ogni girone. L'ultima classificata retrocederà direttamente, mentre le altre quattro squadre, classificatesi fra il 16º e 19º posto, disputeranno i play-out in gara doppia, concedendo sempre il fattore campo alle meglio classificate.

Play-out 
La disputa di play-out tra le squadre classificatesi al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto avviene secondo la seguente formula:
la squadra quintultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra penultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata;
la squadra quartultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra terzultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra terzultima classificata;
a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato; le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al termine del campionato al terzultimo e penultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno in Serie D. La squadra penultima classificata retrocederà direttamente alla Serie D, qualora il distacco in classifica dalla squadra quintultima sia superiore a 8 punti. La squadra terzultima classificata retrocederà direttamente in Serie D, qualora il distacco in classifica dalla squadra quartultima sia superiore a 8 punti.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie B 2017-2018.
 Qualificata ai play-off o ai play-out.
      Retrocesse in Serie D 2017-2018.
Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Sorteggio

Note:
La Lucchese ha scontato 2 punti di penalizzazione.
La Pistoiese ha scontato 1 punto di penalizzazione per l'inchiesta Dirty Soccer 3.

Risultati

Tabellone 
Leggendo per riga si hanno i risultati casalinghi della squadra indicata in prima colonna, mentre leggendo per colonna si hanno i risultati in trasferta della squadra in prima riga.

Calendario

Spareggi

Play-off (prima fase)

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Squadre
Maggior numero di vittorie: Cremonese (24) 
Minor numero di vittorie: Lupa Roma e Racing Roma (7) 
Maggior numero di pareggi: Pontedera (16)
Minor numero di pareggi: Cremonese, Olbia, Prato, Pro Piacenza e Robur Siena (6) 
Maggior numero di sconfitte: Racing Roma (22) 
Minor numero di sconfitte: Alessandria (6) 
Miglior attacco: Cremonese (68 goal fatti) 
Peggior attacco: Lupa Roma (28 goal fatti) 
Miglior difesa: Livorno (30 goal subiti) 
Peggior difesa: Racing Roma (68 goal subiti) 
Miglior differenza reti: Alessandria (+31) 
Peggior differenza reti: Racing Roma (-30) 
Partite
Partita con più reti: Alessandria-Siena 5-2 e Viterbese Castrense-Giana Erminio 3-4 (7)
Partita con maggiore scarto di gol: Carrarese-Racing Roma 6-0 (6)
Giornata con maggior numero di gol: 20ª giornata (35)
Giornata con minor numero di gol: 9ª giornata (12)

Individuali

Classifica marcatori

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosse in Serie B 2017-2018.
 Qualificata ai play-off o ai play-out.
      Retrocesse in Serie D 2017-2018.
Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Sorteggio

Note:
La Maceratese ha subito 4 punti di penalizzazione.
L'Ancona ha subito 1 punto di penalizzazione.
La Sambenedettese ha subito 1 punto di penalizzazione
Il Santarcangelo ha subito 1 punto di penalizzazione per l'inchiesta Dirty Soccer 3.

Risultati

Tabellone 
Leggendo per riga si hanno i risultati casalinghi della squadra indicata in prima colonna, mentre leggendo per colonna si hanno i risultati in trasferta della squadra in prima riga.

Calendario

Spareggi

Play-off (prima fase)

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Squadre
Maggior numero di vittorie: Venezia (23) 
Minor numero di vittorie: Ancona e Lumezzane (7) 
Maggior numero di pareggi: AlbinoLeffe (16) 
Minor numero di pareggi: Gubbio (7) 
Maggior numero di sconfitte: Ancona (20) 
Minor numero di sconfitte: Venezia (4) 
Miglior attacco: Pordenone (68 goal fatti) 
Peggior attacco: Lumezzane (26 goal fatti) 
Miglior difesa: Venezia (29 goal subiti) 
Peggior difesa: Forlì (55 goal subiti) 
Miglior differenza reti: Venezia (+27) 
Peggior differenza reti: Forlì (-23) 
Partite
Partita con più reti: Pordenone-Lumezzane 7-2 (9)
Partita con maggiore scarto di gol: Pordenone-Bassano Virtus 6-0 e Teramo-Gubbio 6-0 (6)
Giornata con maggior numero di gol: 9ª giornata (36)
Giornata con minor numero di gol: 17ª giornata (14)

Individuali

Classifica marcatori

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie B 2017-2018.
 Qualificata ai play-off o ai play-out.
      Retrocesse in Serie D 2017-2018.
Regolamento:
 Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Note:
Il Catania ha scontato 7 punti di penalizzazione.
Il Messina ha scontato 4 punti di penalizzazione.
La Casertana ha scontato 2 punti di penalizzazione.
Il Fondi ha scontato 1 punto di penalizzazione. 
Il Melfi ha scontato 1 punto di penalizzazione.
La Paganese ha scontato 1 punto di penalizzazione per l'inchiesta Dirty Soccer 3.

Risultati

Tabellone 
Leggendo per riga si hanno i risultati casalinghi della squadra indicata in prima colonna, mentre leggendo per colonna si hanno i risultati in trasferta della squadra in prima riga.

Calendario

Spareggi

Play-off (prima fase)

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Squadre
Maggior numero di vittorie: Foggia (25) 
Minor numero di vittorie: Taranto (6)
Maggior numero di pareggi: Fidelis Andria e Fondi (17)
Minor numero di pareggi: Melfi (8)
Maggior numero di sconfitte: Melfi (21)
Minor numero di sconfitte: Foggia (3)
Miglior attacco: Matera (71 goal fatti)
Peggior attacco: Taranto (25 goal fatti)
Miglior difesa: Foggia (29 goal subiti)
Peggior difesa: Melfi (68 goal subiti)
Miglior differenza reti: Foggia (+41)
Peggior differenza reti: Melfi (-30)
Partite
Partita con più reti: Reggina-Matera 2-6 e Monopoli-Cosenza 2-6 (8)
Partita con maggiore scarto di gol: Matera-Melfi 6-0 (6)
Giornata con maggior numero di gol: 10ª giornata (35)
Giornata con minor numero di gol: 7ª giornata (14)

Individuali

Classifica marcatori

Play-off intergirone

Seconda fase

Final Eight

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 

Statistiche Lega Pro da Calciotel

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
2016-2017